«Шёпот» () — фильм режиссёра Дугласа Джексона. Другое название — «Шорохи». Экранизация произведения, автор которого — Дин Р. Кунц.

Сюжет 
Хилари — одинокая женщина, которая собирает истории о знаменитостях. Ей приходится знакомиться с большим количеством людей. Однажды она сталкивается с человеком по имени Бруно, который начинает её преследовать. Бруно считает, что она очень похожа на его возлюбленную, которая его отвергла. Между ними происходит схватка, и Хилари, защищаясь, наносит Бруно несколько ран ножом. Через несколько дней после того, как Бруно был похоронен, он возвращается и снова преследует Хилари, которой все окружающие отказываются верить.

В ролях 
 Виктория Теннант — Хилари Томас
 Жан Леклерк — Бруно Клавел (в книге — Бруно Фрай)
 Крис Сарандон — Тони
 Питер Макнилл — Фрэнк
 Линда Соренсен — Кайла
 Эрик Кристмас — Джошуа
 Кит Найт — Аврил
 Джеки Берроуз — Миссис Янси
 Власта Врана — шериф Лауренски
 Том Рэк — доктор Рудж

Съёмочная группа 
 Продюсеры: Дон Кармоди, Джон Даннинг
 Исполнительный продюсер: Андре Линк

Премии и награды 
  — фильм получил награду CSC Award в номинации «Best Cinematography in Theatrical Feature».

Слоган 
 «Fear shouts. Terror whispers».

Ссылки 
  

Экранизации произведений Дина Кунца
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Великобритания
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы США 1990 года
Фильмы Канады 1990 года
Фильмы Великобритании 1990 года